Gosau steht für
 Gosau, Gemeinde im Bezirk Gmunden im Traunviertel,  Oberösterreich
 Gosau, Kurzform für Gosau-Gruppe, lithostratigraphische Einheit der Kreidezeit

Gosau ist der Familienname folgender Personen:
 Betty Gosau (1909–1999), deutsche Politikerin (CDU) und MdHB (Hamburg)
 Claudius Gosau (1892–1944), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus